Île Broken (Antarctique)
 Île Broken (îles Malouines)
 Île Broken (Seattle)